powiat świdnicki w województwie dolnośląskim, którego stolicą jest Świdnica
 powiat świdnicki w województwie lubelskim, którego stolicą jest Świdnik